Indonesië
 Kedewan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kedewan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java